Mokronoge je lahko:
 Mokronoge, Drvar (Bosna in Hercegovina)
 Mokronoge, Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina)